Народні збори
 Народні збори
 Народні збори Сербії
 Народні збори Болгарії

Див. також 
 Народна Рада
 Національні збори

Законодавча влада